Fahad Al-Farhan (džudaš), kuvajtski olimpijski džudaš
Fahad Al-Farhan (rukometaš), saudijski rukometaš